Ökrös Csaba (1960–2019) népzenész, hegedűművész
 Ökrös Csaba (1969) kézilabdázó, edző